Ciorani se poate referi la:

 Ciorani, Prahova, reședința comunei cu același nume
 Ciorani, Vrancea
 Cioranii de Jos, Prahova
 Cioranii de Sus, Prahova

Vezi și 
 Cioara (dezambiguizare)